Stati Uniti d'America
 Mount Carmel – census-designated place della Contea di McCormick, Carolina del Sud
 Mount Carmel – capoluogo della Contea di Wabash, Illinois
 Mount Carmel – città della Contea di Franklin, Indiana
 Mount Carmel – census-designated place della Contea di Clermont, Ohio
 Mount Carmel – borough della Contea di Northumberland, Pennsylvania
 Mount Carmel – township della Contea di Northumberland, Pennsylvania
 Mount Carmel – città della Contea di Hawkins, Tennessee

Pagine correlate 
 Monte Carmelo